Буланово — село в Собинском районе Владимирской области России, входит в состав Асерховского сельского поселения.

География 
Село расположено в 17 км на восток от райцентра Собинки и в 5 км на запад от города Радужный.

История 
До революции село в составе Подольской волости Владимирского уезда.

С 1929 года село входило в состав Владимирского района, позднее вплоть до 2005 года — в состав Вышмановского сельсовета Собинского района.

В 1970-х годах в селе были размещены административные службы строящегося неподалёку режимного предприятия ОКБ «Радуга». В результате часть территории, включая  Церковь Владимирской иконы Божией Матери, была огорожена и закрыта.

Население

Русская православная церковь 
В селе расположена Церковь Владимирской иконы Божией Матери. Церковь была построена в начале XX века, освящена 24 мая 1911 года.

Примечания 

Населённые пункты Собинского района